Kari bezeichnet:

 Kari, einen weiblichen und männlichen Vornamen
 Kari (Mythologie), eine Figur in der nordischen Mythologie
 Kari (Mond), einen Mond des Planeten Saturn
 Kari (Jhunjhunu), einen Ort im Distrikt Jhunjhunu in Rajasthan, Indien
 Kari (Tikamgarh), einen Ort im Distrikt Tikamgarh in Madhya Pradesh, Indien
 Kari (tamilisch „Holzkohle“, „Soße“), hiervon abgeleitet Curry (Gericht)
 Kari (Schiff, 1937), ein Torpedoboot der Ōtori-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine

KARI steht als Abkürzung für:

 Korea Aerospace Research Institute

KaRi steht als Abkürzung für:

 Kampfrichter

Siehe auch:
 Dällebach Kari

KARI